Flamenco – stile musicale, una tecnica di pittura e una danza tipica dell'Andalusia

Cinema 
 Flamenco – cortometraggio del 1955 diretto da Carlos Saura
 Flamenco – film del 1995 diretto da Carlos Saura

Pagine correlate 
Flamengo (disambigua)